Steve Brûlé, född 15 januari 1975, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyforward som tillbringade två säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för ishockeyorganisationerna New Jersey Devils och Colorado Avalanche. Han producerade noll poäng (inga mål och inga assists) samt drog på sig inga utvisningsminuter på två grundspelsmatcher. Brûlé spelade även för Krefeld Pinguine, EV Duisburg och Kassel Huskies i Deutsche Eishockey Liga (DEL); Graz 99ers i EBEL; Albany River Rats, Cincinnati Mighty Ducks och Hershey Bears i American Hockey League (AHL); Manitoba Moose i International Hockey League (IHL); EHC Chur, EHC Visp och HC Thurgau i Nationalliga B (NLB) och Lynx de Saint-Jean i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Han draftades av New Jersey Devils i sjätte rundan i 1993 års draft som 143:e spelare totalt, som han vann Stanley Cup med för säsongen 1999–2000.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Steve Brule NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Steve Brule hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1975
Levande personer
Idrottare från Montréal
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Spelare i Lynx de Saint-Jean
Spelare valda i NHL Entry Draft 1993
Spelare i Albany River Rats
Spelare i New Jersey Devils
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Stanley Cup-mästare 2000
Spelare i Manitoba Moose (1996–2001)
Spelare i Cincinnati Mighty Ducks
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i Hershey Bears
Spelare i Krefeld Pinguine
Spelare i Füchse Duisburg
Spelare i Kassel Huskies
Spelare i Graz 99ers
Spelare i EHC Chur
Spelare i EHC Visp
Spelare i HC Thurgau
Spelare valda av New Jersey Devils i NHL Entry Draft
Spelare i Cantons de l'Est Cantonniers
Spelare i Canadien de Montréal-Bourassa